i felini, sottofamiglia di animali appartenenti alla famiglia dei felidi
Felino, comune della provincia di Parma
Salame di Felino, salame di carne suina prodotto storicamente nella cittadina di Felino
Felino, wrestler della federazione messicana (Consejo Mundial de Lucha Libre)
Felino, nome tedesco del Pokémon Wooper

Pagine correlate
Felini